Боро-Тала — группа монголоязычных топонимов на территории СУАР, КНР:

 Боро-Тала — городской уезд в  Боро-Тала-Монгольском автономном округе.
 Боро-Тала — река в Джунгарии.